Rož je lahko:

 Rož, dolina na Koroškem - Astrija
 Zgornji Rož, del doline v Rožu
 Spodnji Rož, del doline v Rožu